Эфендиев, Заур:
 Эфендиев, Заур Османович (род. 1990) — российский и сербский борец вольного стиля.
 Эфендиев, Заур Сулейманович (?—?) — советский и российский борец вольного стиля.